Die AEGON GB Pro-Series Loughborough 2011 (Eigenschreibweise: AEGON GB Pro-Series Loughborough) war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. November 2011 in Loughborough, England stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 sowie der AEGON GB Pro Series. Gespielt wurde in der Halle des Dan Maskell Tennis Centre auf dem Campus der Loughborough University auf Hartplatz.

Einzelsieger wurde der an Position zwei gesetzte Tobias Kamke, der im Finale der beiden Topgesetzten Flavio Cipolla in zwei Sätzen besiegte. Vorjahressieger Matthias Bachinger trat nicht zur Titelverteidigung an.

Im Doppel siegten die topgesetzten Jamie Delgado und Jonathan Murray. Sie blieben während des gesamten Turniers ohne Satzverlust und besiegten im Finale Sam Barry und Daniel Glancy. Barry und Glancy kamen erst durch die verletzungsbedingte Absage von Dušan Lojda im Vorfeld des Turniers als dessen Ersatz in das Hauptfeld der Doppelkonkurrenz.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Loughborough